Сохта — река в Вологодской области
 Сохта — село в Дзауском районе Южной Осетии